est le terme anglophone pour une ordonnance restrictive, une injonction contraignant à faire ou ne pas faire certaines choses.

C'est également : 
 Restraining Order, film américain de Reggie Gaskins sorti en 2006 ;
 le titre original de L'avocat du mal, film du réalisateur Lee H. Katzin de 1999 ;
 le titre original du  Règlements de compte de la série Delta State ;
 le titre original du  de la série Samantha qui ?.

Homonymie de titre